Куопио:
 Куопио — портовый город в Финляндии, на озере Каллавеси.
 Куопио — финский аэропорт в Сийлинъярви.
 «Куопио» — финский футбольный клуб из города Куопио.
 (1503) Куопио — астероид главного пояса, открытый 15 декабря 1938 легендарным финским астрономом Ирьё Вяйсяля в Турку.